El Paso é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de El Paso (Colorado)
 Condado de El Paso (Texas)

Desambiguações de topônimos